Štěrba, Sterba:
 Felicjan Sterba
 Tatana Sterba